Marqués de Santo Floro puede referirse a:

 Diego Zapata de Cárdenas, gobernador de Yucatán  (1636-1643).
 Ignacio de Figueroa y Bermejillo (1892-1953), IIduque de Tovar.
 Agustín de Figueroa (1903-1988), escritor, periodista, dramaturgo y director de cine español.